Ngabwe steht für:

 Ngabwe (Berg), Berg in Ruanda
 Ngabwe (Distrikt), Distrikt in Sambia